Altis steht für: 
 die Altis, den Heiligen Hain von Olympia, siehe Olympia (Griechenland) #Altis
 Daihatsu Altis, Automodell der Marke Daihatsu
 Toyota Corolla Altis, Automodell der Marke Toyota
 Altis (Hergensweiler), Ortsteil der Gemeinde Hergensweiler, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Siehe auch: